Costanzo Rinaudo (1847-1937) – storico e politico italiano
 Fabián Rinaudo (1987) – calciatore argentino
 Fabio Rinaudo (1931-1997) – giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore italiano
 Leandro Rinaudo (1983) – calciatore italiano